Damberg kan syfta på

 Britt Damberg (1937–2019), svensk jazz- och schlagersångerska
 Mikael Damberg (1971–), svensk politiker
 Nils-Gösta Damberg (1929-2002), svensk tjänsteman och diplomat